Lehmikari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lehmikari (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 
 Lehmikari (ö i Lappland), Kemi-Torneå, 

Robotskapade Finlandförgreningar